Malipo kan syfta på:
 Malipo (djur), ett släkte insekter
 Malipo, Wenshan, ett härad i Kina